A Roma esistono diverse Cappelle Paoline:

  La Cappella dei Santi Pietro e Paolo, luogo di culto privato del Papa nel Palazzo Apostolico in Vaticano, costruita da Antonio da Sangallo il Giovane ed affrescata da Michelangelo
 La Cappella Paolina della Basilica di Santa Maria Maggiore, all'interno della quale è custodita l'icona della Salus populi romani
 La Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, costruita sull'immagine della Cappella Sistina in Vaticano